Тупицын — русская фамилия. Известные носители:

 Тупицын, Александр Фёдорович (1914–1998) — дирижёр, народный артист РСФСР (1968).
 Тупицын, Григорий Афанасьевич (1915–1983) — краснофлотец, Герой Советского Союза (1945).
 Тупицын, Евграф Козьмич (1832–1878) — предприниматель, изобретатель, основатель первого в России фосфорного завода в г. Пермь.
 Тупицын, Иван Никитович (1915–1945) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза (1945).
 Тупицын, Леонтий Яковлевич (1895–1944) — Герой России.
 Тупицын, Михаил Николаевич (1906–1993) — советский партийный и государственный деятель.
 Тупицын, Николай Кузьмич (1910–1991) — советский дипломат.
 Тупицын, Юрий Гаврилович (1925–2011) — советский писатель-фантаст.

 Тупицына, Аполлинария Петровна (1878—1937) — святая Русской православной церкви, мученица.

Тупицин 
 Тупицин, Аркадий Филиппович (род. 1926) — советский и российский спортсмен, тренер.

См. также 
 Тупицыно
 Тупицыны